Семьдесят пятый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 22 по 24 апреля 2010 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». Мероприятие посетили 12 275 человек, суммарная аудитория трансляций драфта превысила 45 млн человек. 

Под общим первым номером клуб «Сент-Луис Рэмс» выбрал квотербека из Оклахомского университета Сэма Брэдфорда. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 255 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал принимающий Тим Тун, выбранный «Детройтом».

Организация драфта 

Церемония драфта состоялась в зале «Радио-сити-мьюзик-холла» в Нью-Йорке с 22 по 24 апреля 2010 года. Трансляцию мероприятия вели сеть NFL Network и телеканал ESPN. На выбор в первом раунде командам отводилось по десять минут, во втором — семь минут, в раундах с третьего по седьмой — по пять. По данным компании Nielsen, суммарная телеаудитория драфта составила рекордные 45,4 млн зрителей. Прирост по сравнению с 2009 годом составил 16 %. Официальный сайт лиги зафиксировал 12,5 млн посещений, этот показатель вырос на 61 %. Вживую церемонию посетило 12 275 человек.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта командами было выбрано 255 игроков. Под первым номером «Сент-Луис Рэмс» выбрали квотербека Сэма Брэдфорда, игравшего за команду Оклахомского университета. В первый день мероприятия был задрафтован ряд талантливых линейных нападения и защиты, а также сэйфти Эрик Берри и Эрл Томас. Ещё несколько игроков, которые в дальнейшем стали звёздами лиги, было выбрано в поздних раундах. С квотербеками ситуация обстояла иначе. Всего клубы лиги задрафтовали тринадцать игроков этого амплуа. К 2017 году в НФЛ осталось лишь пять из них и только один был игроком стартового состава своей команды.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся в июле 2010 года. «Чикаго Беарс» на нём выбрали раннинбека Харви Унгу, а «Даллас Каубойс» тэкла защиты Джоша Брента. За обоих игроков клубы отдали выборы седьмого раунда.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2010 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на sbnation.com

НФЛ в сезоне 2010